Tegel bezeichnet:
 einen Berliner Ortsteil, siehe Berlin-Tegel
 einen Berliner Flughafen, siehe Flughafen Berlin-Tegel
 eine Berliner Justizvollzugsanstalt, siehe Justizvollzugsanstalt Tegel
 ein Schloss in Berlin-Tegel, siehe Schloss Tegel
 eine Gesteinsart, siehe Tegel (Gestein)

Siehe auch:
 Degel